Hartbergen ist der Name folgender Orte:

  Hartbergen (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
  Hartbergen (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark